Namazio - vescovo di Clermont (m. 462), considerato santo dalla Chiesa cattolica
 Namazio - vescovo di Vienne (m. 559), venerato come santo
 Namazio - vescovo di Orléans (m. 587)
 Namazio - vescovo di Angoulême (fl. 627)